Михаи́л Столяро́в:
 Столяров, Михаил Георгиевич (более известен под фамилией Каалесте; род. 1931) — советский гребец-байдарочник.
 Столяров, Михаил Леонидович (род. 1988) — профессиональный российский киберспортсмен.
 Столяров, Михаил Николаевич (род. 1953) — мэр Астрахани.